

Patronyme 
 Amy Lachapelle (1983-), auteure canadienne ;
 Andrée Lachapelle (1931-2019), actrice québécoise ;
 David LaChapelle (1963-), photographe québécois ;
 Lucie Lachapelle (1949-), chanteuse québécoise ;
 Marie-Louise Lachapelle (1769-1821), née Dugès, sage-femme française ;
 Séverin Lachapelle (1850-1913), médecin et homme politique québécois.

Communes 
 Lachapelle, commune française de Lot-et-Garonne
 Lachapelle, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Lachapelle, commune française de la Somme
 Lachapelle, commune française de Tarn-et-Garonne
Lachapelle-aux-Pots, commune française de l'Oise
Lachapelle-Auzac, commune française du Lot
Lachapelle-en-Blaisy, commune française de la Haute-Marne
Lachapelle-Graillouse, commune française de l'Ardèche
Lachapelle-Saint-Pierre, commune française de l'Oise
Lachapelle-sous-Aubenas, commune française de l'Ardèche
Lachapelle-sous-Chanéac, commune française de l'Ardèche
Lachapelle-sous-Chaux, commune française du Territoire de Belfort
Lachapelle-sous-Gerberoy, commune française de l'Oise
Lachapelle-sous-Rougemont, commune française du Territoire de Belfort

Divers 

 Lachappelle, cratère vénusien, nommé ainsi en l'honneur de Marie-Louise Lachapelle.

Voir également 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France